Tytomyia är ett släkte av insekter. Tytomyia ingår i familjen fjärilsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilsländor
Tytomyia